«Химки-УОР» — женский футбольный клуб из Звенигорода. Был фарм-клубом «Россиянки» и ЦСКА, позже стал играть самостоятельно. С 2021 года выступает как фарм-клуб команды «Химки». Принимал участие в высшей лиге чемпионатов России.

История 
Клуб основан в 2006 году в качестве фарм-клуба «Россиянки» (под разными названиями выступали воспитанники звенигородского Училища олимпийского резерва №2). В 2008 году выиграл Первенство России в первом дивизионе и вышел в высший дивизион, в связи с чем сменил название. В высшей лиге провёл два сезона (2009—2010). С 2011 года выступал в первой лиге под названием «Россиянка» (мол.). В 2013 году в чемпионат не заявлялся. В 2014 году возрождён как команда первого дивизиона. В 2017 году «Россиянка» прекратила существование, однако звенигородское Училище олимпийского резерва №2 (УОР-2) продолжал выставлять свою команду в соревнованиях низших дивизионов.
В 2018 году была сделана попытка из бюджетного училища сделать фарм-клуб ЦСКА, но по окончании сезона ЦСКА начал сотрудничество с «СШОР по ИВС Московской области» из Красноармейска.

10 апреля 2021 года клуб «Химки» совместно с «УОР-2» (Звенигород), выступавшим в 2020 в первой лиге, объявил о создании женской команды «Химки-УОР №2», которая заявилась в Чемпионат Московской области (заняла 1-е место). Команда «Химки-УОР» заняла 4-е место в первой лиге 2021.

Названия 
 2006—2007 — «Россиянка-2»
 2007—2008 — «УОР-Россиянка»
 2009—2010 — «УОР-Звезда»
 2011—2013 — «Россиянка» (молодежная)
 2014—2015 — «Спортшкола Россиянка»
 2016—2017 — «Россиянка-2»
 2018 — «СКА-УОР №2»
 2019—2020 — «УОР-2»
 с 2021 — «Химки-УОР»

Достижения 
Первая лига
 победитель: 2008
 бронзовый призёр (3): 2014, 2015, 2018
 Чемпион Московской области: 2016, 2020

Аффилиаты, молодёжные команды

Команда УОР в 2009—2010 годах из п.г.т. Серебряные Пруды являлась аффилиатом футбольного клуба «УОР-Звезда» и играла в первой лиге.

В 2022 году молодёжная команда «Химки-УОР» стала участницей молодёжной лиги. Команда «Химки-УОР №5» находится в числе участниц чемпионата Московской области 2022.

В предыдущие сезоны команды УОР № 2 / СКА-УОР № 2 (Звенигород) также принимали участие в чемпионате Московской области (в 2020 году помимо команды «Химки-УОР №2» играла команда «Химки-УОР №2-2»).

Результаты выступлений по годам 

* В зоне «Центр»
** В зоне «Подмосковье»

Тренеры 
 Андреев, Сергей Сергеевич (2006—2009)
 Лебедев, Валерий Михайлович (2010)
 Томилин Сергей Анатольевич (2011—2014)
 Князев, Игорь Вячеславович (2018)

Примечания 

Женские футбольные клубы России
Футбольные клубы Московской области
Спорт в Звенигороде